Zeigner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Zeigner (1886–1949), deutscher Jurist und Politiker (SPD/SED)
 Raik Zeigner (* 1984), deutscher Koch